Arachosia:
 Arachosia — эллинистическое название территории современного юго-восточного Афганистана и северного Пакистана — авестийская Харахвати.
 Arachosia — род пауков из семейства Anyphaenidae